Підрє́зково () — назва кількох географічних об'єктів у Росії.
 Підрєзково — мікрорайон, що входить до складу міста Хімки.
 Підрєзково — залізнична платформа на головному ходу Ленінградського напрямку Жовтневої залізниці, на ділянці Москва—Твер
 Підрєзково — колишнє робітниче селище в Підмосков'ї, в Хімкинському районі, пізніше селище міського типу Новопідрєзково (розділений між Москвою і Московською областю).